30-ият северен паралел или 30° северна ширина e паралел, който се намира на 30° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Африка, Азия, Тихия океан, Северна Америка, Атлантическия океан и Африка.

с030-и северен паралел